Мурома:
 Мурома — финно-угорское племя, жившее в нижнем течении Оки
 Мурома (река) — река в Архангельской области, приток Сумары

Фамилия:

  (1892—1950) — финский архитектор.
  (1925—1999) — финский политик, парламентарий.
  (1890—1966) — финский предприниматель.

См. также 
 Муром (значения)